Hughes kan som auktorsförkortning betyda:

 Colin Edward Hughes
 Dorothy Kate Hughes
 Mark Hughes
 Stanley John Hughes

Robotskapade auktorsförkortningar